Florian nume de familie sau prenume masculin

Origine 
din limba latină: Florianus ce ar însemna înfloritor, magnific,

Variante 
 Florianus, Florien, Florin, Floris, Flori, Flo
 „Floriile” sărbătoare religioasă după Paști

Ziua onomastică 
 4 mai ziua patronului protector al Austriei, Poloniei, pompierilor și hornarilor

Personalități 
 Sfântul Florian din Lorch, martir al creștinilor
 Florian Havemann, compozitor, scriitor, pictor german
 Jean-Pierre Claris, cavaler de Florian, fabulist
 Mircea Florian, un filozof și un muzician român

Nume geografice 
 Sankt Florian localități în Austria
 Florianópolis din Brazilia
 San Floriano del Collio in Italia
 Florin in California
 Floriana in Minnesota
 Floriana, localitate din Malta, lângă Valletta

Vezi și 
 Florin (prenume)
 Florina (prenume)

 Florea (nume)

 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine